Order steht für:

 Order (Band), norwegische Band
 Wertpapierorder im Bank- und Börsenwesen
 Bestellung, Kundenauftrag zum Abschluss eines Kaufvertrags
 Militärischer Befehl

The Order steht für:
 The Order (Band), Schweizer Band
 The Order (Gruppe), US-amerikanische Neonazigruppe 
 The Order (Film), US-amerikanischer Film von Sheldon Lettich (2001)
 The Order, Originaltitel von Sin Eater – Die Seele des Bösen, US-amerikanisch-deutscher Film von Brian Helgeland (2003)
 The Order (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2019)

Siehe auch:

 Weisung
 Ordnung